Peter Ingwersen ist der Name folgender Personen:

* Peter Ingwersen (Autor) (1885–1958), deutscher Autor und Lehrer
 Peter Ingwersen (Informatiker) (* 1947), dänischer Informatiker
 Peter Ingwersen (Modedesigner) (* 1962), dänischer Modeschöpfer
 Peter A. Ingwersen († 2013), deutscher Musikverleger